Het Nieuws (Suriname), voormalig dagblad uit Suriname
 VTM Nieuws, dagelijkse nieuwsrubriek van VTM
 SBS6 Nieuws, Nederlands nieuwsprogramma uit 1999